Gallegos de Argañán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gallegos de Argañán (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Gallegos de Argañán (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar